Ребекка Лейн (, ) — американская порноактриса, лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Родилась 10 июля 1987 года в Форт-Уэрте, Техас. Дебютировала в порноиндустрии в 2007 году, в возрасте около 20 лет.

Снималась для таких студий, как Wicked Pictures, Vivid Entertainment, Red Light District Video, New Sensations, Jules Jordan Video, Evil Angel, Digital Sin и других.

В 2009 году получила AVN Awards в номинации «самая скандальная сцена секса» за роль в Night of the Giving Head.

Ушла из индустрии в 2013 году, снявшись в 32 фильмах.

Награды

Избранная фильмография 
 Night of the Giving Head (2008)
 Titlicious (2009)

Примечания

Ссылки 
 

Порноактрисы США